Неновский — фамилия. Известные носители:
 Неновский, Николай Ненов — болгарский экономист, профессор. 
 Неновский, Нено Колев — болгарский юрист, профессор философии и теории права.